Melchiorre Lo Piccolo – vescovo cattolico italiano
Salvatore Lo Piccolo – mafioso italiano
Sandro Lo Piccolo – mafioso italiano